OGLE ist der Name eines wissenschaftlichen Forschungsprojektes, siehe OGLE

Ogle ist der Name einer Software, siehe Ogle

Personen:
 Alexander Ogle (1766–1832), US-amerikanischer Politiker
 Andrew Jackson Ogle (1822–1852), US-amerikanischer Politiker
 Benjamin Ogle (1749–1809), US-amerikanischer Politiker
 Chaloner Ogle (~1681–1750),  britischer Admiral der Royal Navy 

 Marbury Bladen Ogle (1879–1964), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Robert Ogle, 1. Baron Ogle (1406–1469), englischer Adliger
 Samuel Ogle († 1752), britischer Gouverneur der Province of Maryland

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ogle (Illinois)
 Ogle (Kentucky)
 Ogle (Pennsylvania)

im Vereinigten Königreich:
 Ogle (Northumberland), England

Seen
 Lake Ogle, See in der Region Southland, Neuseeland

Gebäude:
 Ogle Castle in Northumberland, England

Unternehmen:
 Ogle Design, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 Ogle Township